Митрополи́т Клео́па (, в миру Панайо́тис Стронги́лис, ; ) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Шведский и Скандинавский (c 2014); доктор богословия, сторонник активного экуменизма.

Биография 
Родился 20 августа 1966 года в Неа-Змирни, в южном районе Афин.

После получения начального образования, в 1984 году окончил Ризарийскую богословскую школу, а в 1988 году — богословский институт Афинского университета, после окончания которого прослушал двухгодичный курс по каноническому праву в Афинском университете. В 1989 году был хиротонисан во диакона. В 1992 году получил степень магистра искусств в Даремском университете и в августе митрополитом Фессалиотидским Клеопой (Фомопулосом) был хиротонисан во пресвитера и возведён в достоинство архимандрита.

Приехав в Америку, обучался в семинарии Святого Креста, где получил степень магистра богословия. Прослушав курс лекций в Бостонском университете и Гарвардской школе богословия, в 1994 году защитил докторскую диссертацию в Салоникийском университете.

С августа 2004 года проходил своё священническое служение в Свято-Троицком приходе в Лоуэлле, а с 1 марта 2009 года настоятелем  в Бостоне, в юрисдикции Американской архиепископии Константинопольского патриархата. Являлся директором департамента образования в Бостонской митрополии. Известен своими исследованиями жизни и духовного наследия святого Некратия Эгинского.

5 мая 2014 года решением Священного синода избран митрополитом Шведским и Скандинавским.

21 мая 2014 года в Георгиевском соборе в Стамбуле состоялась его епископская хиротония. Хиротонию совершили: патриарх Константинопольский Варфоломей, архиепископ Американский Димитрий (Тракателлис), митрополит Замбийский и Малавийский Иоаким (Кондовас) (Александрийский Патриархат), митрополит Кидонийский Афинагор (Хрисанис) и архиепископ Иоппийский Дамаскин (Гаганьярас) (Иерусалимский Патриархат),  митрополит Феодоропольский Герман (Афанасиадис), митрополит Каллиопольский и Мадитский Стефан (Динидис), епископ Синадский Дионисий (Сакатис) и епископ Мокисский Димитрий (Кандзавелос).

14 июня в Стокгольме в кафедральном соборе Святого Георгия состоялась его интронизация в присутствии архиепископа Карельского Льва (Макконена), митрополита Таллиннского Стефана (Хараламбидиса), митрополита Бельгийского Афинагора (Пекстадта).

29 сентября 2015 года состоялась официальная встреча митрополита с королём Швеции Карлом XVI Густавом.

Кроме родного греческого языка, свободно владеет английским, ивритом, а также частично латынью, французским и итальянским языками.

Библиография 
 Αρχιμανδρίτης Κλεόπας Στρογγύλης. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως και η Αίγινα. Διήγηση, Μορφή — Εκδοθήτω. ISBN 9789607951267
 Αρχιμανδρίτης Κλεόπας Στρογγύλης. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (1894—1908). Ριζάρειο Ίδρυμα. ISBN 9789608814981
 Saint Nectarios of Pentapolis and the Rizareios Seminary of Athens (1984—1908). 2008.
 St. Nectarios of Pentapolis and the Island of Aegina, vol. 1, The Later Life of the Saint and the Establishment of the Holy Trinity Convent. Holy Cross Orthodox Press. 2012. ISBN 1935317245
 St. Nectarios of Pentapolis and the Island of Aegina, vol. 2, The Catechetical Letters. Holy Cross Orthodox Press. 2012. ISBN 1935317253

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники Ризарийской богословской школы
Выпускники богословского института Афинского университета
Выпускники Даремского университета
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Шведская и Скандинавская митрополия
Православные епископы Швеции